Kham Sakaesaeng (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Ratchasima, Thailanda, cu o populație de 43.365 de locuitori și o suprafață de 298,0 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 7 subdistricte (tambon).

Amphoe în provincia Nakhon Ratchasima